Petrić est un patronyme slave du sud (porté surtout en Croatie et en Serbie) dérivé du prénom Petar, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1937), actrice serbe ;
 Denis Petrić (né en 1988), footballeur slovène ;
 Frane Petrić (1529–1597), philosophe et savant vénitien ;
  (né en 1969), joueur puis entraîneur de football serbe ;
 Mladen Petrić (né en 1981), footballeur croate ;
 Nemanja Petrić (né en 1987), joueur de volley-ball serbe.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme croate